est une expression anglaise signifiant « dans l'armée maintenant ». Elle peut faire référence à :

 , album de Status Quo sorti le  ;
 , chanson de Bolland & Bolland issue de cet album ;
 , titre original d'En avant, les recrues !, film de Daniel Petrie Jr. sorti en 1994.